Оброк — топоним.

 Оброк — одна из повинностей зависимых крестьян, заключающаяся в выплате помещику продуктами или деньгами. 

 Оброк (Демидовский район) — деревня в Демидовском районе Смоленской области России. 
 Оброк (Руднянский район) — деревня в Руднянском районе Смоленской области России.